NDK steht als Abkürzung für:

 Nachrichtendienstkonzept (Schweiz), ein militärischer Begriff, siehe Liste militärischer Abkürzungen#N 
 Namorik Airport, Flughafen in Namorik auf den Marshallinseln nach dem IATA-Code
 Nationaler Kulturpalast (Sofia), Kongress- und Konzertzentrum im Stadtzentrum der bulgarischen Hauptstadt Sofia
 Native Development Kit, wird in der Softwareentwicklung verwendet, um mit dem Android SDK native Code-Bibliotheken aus C- und C++-Sourcen zu erzeugen
 Német Demokratikus Köztársaság, ungarisches Exonym für das deutsche Toponym DDR
 Neue Dresdner Kammermusik, ein Ensemble der Neuen Improvisationsmusik
 Nihon Dempa Kogyo, japanischer Hersteller von Quarzoszillatoren

NDK